Molinos est un nom d'origine castillane, signifiant initialement moulins.  Il est utilisé comme patronyme et toponyme.

Patronyme 
 Jacques Molinos (1743-1831), architecte français.
 Miguel de Molinos (1628-1696), prêtre espagnol, écrivain et mystique.

Toponyme 

 Molinos, ville de la province de Salta.

 Molinos, village de la province de Teruel.
 Département de Molinos, subdivision de la province de Salta, Argentine, ayant pour chef-lieu la ville de Molinos.